Полина Александровна Шкуратова (; 25 апреля 1947, Полтава — 1 апреля 2022, Луганск) — советская и украинская актриса театра, заслуженная артистка Украины (1993). народная артистка Луганской Народной Республики (2016).

Биография 
Родилась 25 апреля 1947 года в Полтаве.

Работать в театре начала в 1965 году актрисой Луганского областного музыкально-драматического театра. В 1966 году стала студенткой Харьковского государственного института искусств, где проучилась три курса. С 1969 по 1971 год работала актрисой в Армавирском драматическом театре.

С 1971 года Полина Шкуратова работала в «Луганском академическом русском драматическом театре имени П. Луспекаева», где сыграла более  в спектаклях по пьесам классической и современной драматургии.

Скончалась в Луганске 1 апреля 2022 года.

Награды 

 Награждена «Орденом Княгини Ольги» III степени (2009 год), а также медалью «За заслуги перед Луганщиною» III степени (2009) и Грамотой Главы Луганской Народной Республики (2015).
 Указом Главы Луганской Народной Республики от 15 марта 2016 года Шкуратовой П. А. присвоено Почётное звание «Народный артист Луганской Народной Республики».
 В 1992 году за исполнение роли царицы Ирины в спектакле «Царь Фёдор Иоаннович» А. Толстого награждена дипломом фестиваля «Театральный Донбасс».

Примечания

Ссылки 
 Шкуратова Полина Александровна
 «Луганчане, держитесь, родные, вы обязательно победите!»

Выпускники Харьковского института искусств
Народные артисты ЛНР